Asensi [] ist der spanische Familienname folgender Personen: 

 Enrique Asensi (* 1950), spanischer Bildhauer
 Francisco Asensi (1936–2013), spanischer Schriftsteller 
 Juan Manuel Asensi (* 1949), spanischer Fußballspieler
 Matilde Asensi (* 1962), spanische Schriftstellerin
 Neus Asensi (* 1965), spanische Schauspielerin
 Vicente Asensi (1919–2000), spanischer Fußballspieler